Le terme « Exposition universelle de Bruxelles » peut renvoyer à :
 l'exposition internationale de 1897
 l'exposition universelle de 1910
 l’exposition universelle de 1935 ;
 l’exposition universelle de 1958.